Die Japan Super Series 2012 waren das achte Turnier der BWF Super Series 2012 im Badminton. Es fand in Shibuya, Tokio, vom 18. bis zum 23. September 2012 im Tokyo Metropolitan Gymnasium statt. Das Preisgeld betrug 200.000 US-Dollar.
China zog alle Spieler aufgrund von Sicherheitsbedenken verursacht durch die Territorialkonflikte im Chinesischen Meer zurück.
Taufik Hidayat kündigte seinen Rücktritt zu den Indonesia Open 2013 an.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
  Lee Chong Wei
  Peter Gade
  Simon Santoso
  Sho Sasaki
  Kenichi Tago
  Jan Ø. Jørgensen
  Taufik Hidayat
  Nguyễn Tiến Minh

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Dameneinzel

Setzliste 
  Tine Baun
  Sung Ji-hyun
  Ratchanok Intanon
  Bae Yeon-ju
  Tai Tzu-ying
  Porntip Buranaprasertsuk
  Gu Juan
  Ai Goto

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Setzliste 
  Mathias Boe / Carsten Mogensen
  Koo Kien Keat / Tan Boon Heong
  Hiroyuki Endo / Kenichi Hayakawa
  Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
  Naoki Kawamae / Shoji Sato
  Bodin Isara / Maneepong Jongjit

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Setzliste 
  Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa
  Bao Yixin / Zhong Qianxin
  Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
  Shizuka Matsuo / Mami Naito
  Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi
  Eom Hye-won / Chang Ye-na
  Poon Lok Yan / Tse Ying Suet
  Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Setzliste 
  Chan Peng Soon / Goh Liu Ying
  Shintaro Ikeda / Reiko Shiota
  Shoji Sato / Shizuka Matsuo
  Maneepong Jongjit / Savitree Amitrapai
  Muhammad Rizal / Liliyana Natsir
  Songphon Anugritayawon / Kunchala Voravichitchaikul
  Tao Jiaming / Bao Yixin
  Chen Hung-ling / Wu Ti-jung

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Einzelnachweise 

2012
BWF Super Series 2012